Kelkit peut désigner :
 Kelkit un chef-lieu de district de la province de Gümüşhane en Turquie
 La rivière de Kelkit (Kelkit Çayı) un cours d'eau de Turquie